Az 1997–1998-as lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 64. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 18 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot az ŁKS Łódź nyerte az ezüstérmes Polonia Warszawa, és a bronzérmes Wisła Kraków előtt. A Petrochemia Płock, Groclin Grodzisk, KSZO Ostrowiec Świętokrzyski és a Raków Częstochowa kiesett.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1998
Lengyel 1